Giovanni Moro (XIII secolo), uomo politico di origine saracena, fiorito in età federiciana
Giovanni Moro (XVI secolo), esponente della famiglia patrizia veneziana dei Moro 
Giovanni Moro (XIX secolo), ciclista italiano, vincitore della Milano-Torino nel 1896
Giovanni Moro (XX secolo), ciclista italiano
Giovanni Moro (n. Roma, 1958), sociologo, figlio di Aldo Moro
Giovanni Moro, sciatore in specialità alpine
Giovanni Moro, pittore